

Населені пункти та їхні частини

 Кшикув — село в гміні Черниця Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Кшикув — село в гміні Вількув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Кшикув — частина міста Щирк у Бельському повіті Сілезького воєводства

Примітки